Die Einsperrung einer Figur gehört zu den taktischen Motiven im Schach, die der  Hemmung  zuzuordnen sind. Ein weiteres Motiv der Hemmung ist die Blockade. Die Einsperrung einer Figur kann auch freiwillig geschehen, um eine Pattstellung zu erreichen (vgl. Studie von Nadareischwili). Häufig ist es dann der König, der sich einsperren lässt oder selbst einsperrt.

Beispiel für Einsperrung gegnerischer Figuren 

Der Bauernzug 1. e5–e6 blockiert den e7 Bauern. Als Folge dieser Blockade bleibt dem schwarzen Läufer die Diagonale a3–e7 unzugänglich. Da auch der Bauer auf g7 unbeweglich ist, bleibt der Läufer eingesperrt und kann nicht mehr aktiv werden.
Der eingesperrte Läufer hat in dieser Position eine zusätzliche negative Wirkung. Er verhindert das Eingreifen seines Turmes, der damit ebenfalls eingesperrt ist. Diese Blockade durch die weißen Bauern kompensiert einen Turm, ein instruktives Beispiel, wie materieller Nachteil durch positionelles Spiel aufgehoben werden kann.

Der Gewinn für Weiß erfordert allerdings noch etwas Technik. Schwarz kann den König nach b6 ziehen, von wo er durch den Läufer nicht vertrieben werden kann, und die Idee verfolgen, durch ständiges Hin- und Herziehen des Turms Remis zu halten. Weiß schafft es jedoch, den Läufer nach f7 durchzuschmuggeln und das Hin- und Herziehen des Turms zu unterbinden, z. B.:

1. ...  Tg8
2. Le4+ Kb6 
3. La8! Th8
4. Kd5  Tg8
5. Lc6  Th8
6. Ld7! (Verzögerung. Der Läufer soll auf f7 ankommen, wenn der Turm auf h8 steht.)
6. ... Tg8
7. Le8 Th8
8. Lf7  Kb7 (Zugzwang: Der König muss ziehen. Gleiches Resultat nach: 8...Tg8 9.Lxg8 Kb7)
9. Kc5  und Weiß gewinnt

Beispiel für freiwillige Einsperrung einer eigenen Figur 

Die einzige Möglichkeit für Weiß, die Partie zu halten, ist eine Selbsteinsperrung. Der König wird nach h5 gebracht und mit h2–h4 freiwillig eingesperrt. Ohne diese Idee stände Weiß klar auf Verlust.

1. Kg3

und nun ist es gleich, ob Schwarz den a-Bauern umwandelt (1. … a4 2. Kh4 a3 3. Kh5 a2 4. h4 a1/~ und Weiß ist Patt) oder
versucht, den f4 Bauern zu schlagen, um Weiß wieder Bewegungsraum zu geben (1. … Kc5 2. Kh4 Kd4 3. Kh5 Ke4 4. h4 Kxf4 Weiß ist patt), denn in beiden Varianten ist Schwarz zu langsam. Georg Bernhard komponierte eine Studie mit diesem Patt.

Literatur 
 Anatoli Karpow u. a.: Schach – enzyklopädisches Wörterbuch, Sowjetskaja enzyklopedija, Moskau 1990, ISBN 5-85270-005-3, S. 126. (russisch)

Schachmotiv

Einzelnachweise